Самосожже́ние — форма самоубийства, при которой человек добровольно сжигает самого себя в огне. Самосожжение обычно осуществляется с помощью обливания горючей жидкостью, такой как бензин или керосин, и последующего её поджигания. Иногда используется поджигание источника газа. Известен ряд случаев, когда самосожжение совершали в знак протеста. Были случаи, когда причиной самосожжений являлись психические расстройства, и они не происходили в публичных местах.

Самосожжение как форма протеста 
В 1963 году южновьетнамский буддийский монах Тхить Куанг Дык пришёл на перекрёсток бульвара Фандиньфунг (ныне улица Нгуендиньтьеу) и улицы Леванзует (ныне носит название Катьмангтхангтам), расположенный в нескольких кварталах к юго-западу от президентского дворца, где поджёг себя, сидя в позе лотоса. Мотивом акции стал протест против преследований его единоверцев режимом Нго Динь Зьема.

16 января 1969 года, протестуя против вторжения войск ОВД в Чехословакию, на Вацлавской площади в Праге самосожжение совершил студент Ян Палах. Несколько позже по этой же причине точно так же совершили самоубийства польский бухгалтер Рышард Сивец и студент Ян Зайиц.

21 января 1978 года, в знак протеста против русификации Украины советской властью, бывший политзаключенный Алексей Гирнык совершил самосожжение, возле могилы Тараса Шевченко близ Канева.

26 мая 1982 года в Германии этническая турчанка писательница Семра Эртан совершила самосожжение в знак протеста против ксенофобии в отношении проживающих в Германии турок.

26 августа 2005 года в Израиле совершила самосожжение Елена Босинова, в ходе протестов против депортации израильских граждан из Гуш-Катифа. . До сих пор (2021) сведения о её протесте можно найти только в публикациях «правого» и консервативного толка, главным образом малотиражных и нередко являющихся разновидностью самиздата.

Мохаммед Буазизи, тунисский торговец фруктами, проживавший в городе Сиди-Бузид, совершил самосожжение после нанесённого оскорбления 17 декабря 2010 года, послужившее началом массовых народных волнений в Тунисе, перешедших в революцию.

В Тибете самосожжение является формой протеста против действий китайского правительства. Массовые самосожжения начались в 2009 году. За последующие несколько лет не менее (вероятно, более) 50 тибетцев прибегли к этой форме протеста; точное количество их неизвестно, поскольку власти стараются не допустить появления сведений о них в зарубежной печати (не говоря уже о китайской).
Власти КНР считают такую форму протеста терроризмом и в качестве ответной меры периодически закрывают Тибет для въезда иностранцев. В последний раз Тибет закрыли 1 октября 2012 года в связи с двумя самосожжениями в Лхасе, столице Тибета. Пекин также обвинил Далай-ламу в том, что тот до сих пор не осудил полностью подобные действия. Сам Далай-Лама очень осторожно даёт комментарии по этому вопросу:

18 сентября 2020 года участник акций протеста в Белоруссии в городе Смолевичи, неоднократно проходивший лечение в ПБ за попытки суицида, пришёл к дверям местного отделения полиции, где, встав перед камерой, облился бензином и поджёг себя. Гражданин был потушен огнетушителем, после чего был госпитализирован с ожогами.

2 октября 2020 года главный редактор сетевого издания «Koza.Press» И. В. Славина совершила акт самосожжения перед зданием ГУ МВД России по Нижегородской области (напротив станции метро «Горьковская»), опубликовав перед самоубийством пост в Facebook'е: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

7 октября 2020 на Лиговском проспекте в Петербурге с плакатом: «С днем рождения, господин президент». Мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить самоподжог, очевидцам удалось сбить пламя, но пострадавший получил обширные ожоги.

Самосожжение как метод самоубийства 
Самосожжение является крайне мучительным и редко используемым методом самоубийства. Сжигающие себя люди довольно долго остаются в сознании и испытывают весьма интенсивную боль. Современная медицина способна сохранить жизнь многим обгоревшим, которые, однако, вынуждены жить с тяжёлыми увечьями и изуродованной внешностью. При публичном самосожжении в большинстве случаев окружающими предпринимаются попытки потушить огонь, а в одном из восьми случаев возгорание удаётся предотвратить. Несмотря на это, предпринявший попытку самосожжения выживает лишь в 30 % случаев, что является относительно невысокой вероятностью выжить для такого способа самоубийства.

18 сентября 2020 36-летний Сергей Радченя совершил самоподжог в г. Смолевичи, Белоруссия. Он был госпитализирован в критическом состоянии и умер 25 сентября. По версии родственников, он совершил этот акт по семейно-бытовым обстоятельствам.

См. также 
 Китайская месть
 Массовые самоубийства в старообрядчестве
 Сати (ритуал)
 Орден солнечного храма

Примечания 

Самоубийство

Обстоятельства смерти